Маллоуэн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маллоуэн, Агата (урождённая — Миллер, более известная по фамилии первого мужа как Агата Кристи; 1890—1976) — английская писательница и драматург.
 Маллоуэн, Макс (1904—1978) — британский археолог и специалист по древней Передней Азии.